Kuczyna peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Kuczyna, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Kuczyna, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.